Швейцария на зимних Олимпийских играх 2018 года была представлена 165 спортсменами во всех 7 видах спорта, представленных в программе Игр.

Медали

Состав сборной 
Вторые Игры подряд главой делегации являлся бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Ральф Штёкли. Он же возглавлял отборочную комиссию, которая утверждала состав сборной на Игры в Пхёнчхане. Также в состав комиссии входили президент Олимпийского комитета Швейцарии Юрг Шталь, член исполнительного комитета Рут Вирпфли Штайнеггер и президент швейцарской олимпийской комиссии спортсменов Марк Шнебергер.

  Биатлон
 Беньямин Вегер
 Серафин Вистнер
 Марио Дольдер
 Жереми Финелло
 Аита Гаспарин
 Элиза Гаспарин
 Ирене Кадуриш
 Лена Хекки
 Селина Гаспарин

  Бобслей
 Томас Амрайн
 Фабио Бадраун
 Клеменс Брахер
 Алайн Кнусер
 Михаэль Куонен
 Мартин Майер
 Рико Петер
 Симон Фридли    
 Сабина Хафнер
 Рахель Ребсамен

  Горнолыжный спорт
 Марк Гизин
 Джино Кавицель
 Мауро Кавицель
 Лоик Мейяр
 Жюстин Мюрисье
 Жиль Рулен
 Томас Тумлер
 Беат Фойц
 Рамон Ценхойзерн
 Лука Эрни
 Даниэль Юль
 Карло Янка
 Симона Вильд
 Мишель Гизин
 Лара Гут
 Коринн Зутер
 Дениз Файерабенд
 Жасмин Флури
 Венди Хольденер

  Кёрлинг
 Петер Де Круз
 Доминик Мерки
 Клаудио Пец
 Мартин Риос
 Валентин Таннер
 Бенуа Шварц
 Марлене Альбрехт
 Мануэла Зигрист
 Эстер Нойеншвандер
 Женни Перре
 Сильвана Тиринзони

  Конькобежный спорт
 Ливио Венгер
 Рамона Херди

  Лыжное двоеборье
 Тим Хуг

  Лыжные гонки
 Йонас Бауман
 Эрван Кезер
 Дарио Колонья
 Тони Ливерс
 Кандид Пралонг
 Роман Фургер
 Йофиан Хедигер
 Ойли Шнайдер
 Лаурин ван дер Грааф
 Натали фон Зибенталь
 Надине Фендрих
 Лидиа Хирникель

  Прыжки с трамплина
 Симон Амман
 Грегор Дешванден

  Санный спорт
 Мартина Кохер

  Скелетон
 Марина Джилардони

  Сноуборд
 Элиас Алленшпах
 Йонас Бёзигер
 Патрик Бургенер
 Невин Гальмарини
 Дарио Кавицель
 Калле Кобле
 Жером Лиман
 Каспар Флютш
 Ян Шеррер
 Мориц Тёнен
 Николас Хубер
 Михаэль Шерер
 Изабель Дерунгс
 Ладина Енни
 Лара Казанова
 Сина Кандриан
 Элена Кёнц
 Патриция Куммер
 Симона Майлер
 Стефани Мюллер
 Верена Рорер
 Карла Сомайни
 Жюли Цогг
 Александра Хаслер

  Фигурное катание
 Алексия Пагании

  Фристайл
 Элиас Амбюль
 Фабиан Бёш
 Марк Бишофбергер
 Робен Бриге
 Миша Гассер
 Николас Гигакс
 Йоэль Гислер
 Димитри Ислер
 Рафаэль Крайенбюль
 Йонас Ленхерр
 Армин Нидерер
 Андри Раджеттли
 Ной Рот
 Алекс Фива
 Йонас Хунцикер
 Присциллия Аннен
 Талина Гантенбайн
 Матильд Гремо
 Санна Лойди
 Дебора Сканцио
 Фанни Смит
 Сара Хёффлин

  Хоккей с шайбой
 Андрес Амбюль
 Эрик Блум
 Симон Боденман
 Фелисьен дю Буа
 Патрик Геринг
 Фабрис Герцог
 Леонардо Дженони
 Рафаэль Диас
 Пиус Зутер
 Энцо Корви
 Ромен Леффель
 Симон Мозер
 Коди Олмонд
 Венсан Праплан
 Томас Рюфенахт
 Рамон Унтерзандер
 Филипп Фуррер
 Гаэтан Хас
 Йонас Хиллер
 Денис Холленштайн
 Грегори Хофманн
 Рето Шеппи
 Тристан Шервай
 Тобиас Штефан
 Доминик Шлумпф
 Тесс Аллеман
 Янина Альдер
 Ливия Альтман
 Лаура Бенц
 Сара Бенц
 Андреа Брандли 
 Николь Булло
 Изабель Вайдахер
 Моника Вайдахер
 Нина Вайдахер
 Штефани Ветли
 Николь Гасс
 Шеннон Зигрист
 Кристин Майер
 Алина Мюллер
 Эвелина Разелли
 Доминик Рюэгг
 Лиза Рюэди
 Фёбе Станц
 Сара Форстер
 Сабрина Цоллингер
 Флоренс Шеллинг
 Лара Штальдер

Также на Игры был заявлен лыжник Джейсон Рюш, но из-за проблем со здоровьем он так и не смог принять участие в соревнованиях. Помимо Рюша на Играх не выступили биатлонист Мартин Йегер и горнолыжники Патрик Кюнг, Мелани Мейяр и Йоана Хелен.

Результаты соревнований

Биатлон 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2018 года были распределены по результатам выступления стран в зачёт Кубка наций в рамках Кубка мира 2016/2017. По его результатам мужская сборная Швейцарии заняла 9-е место, благодаря чему заработала 5 олимпийских лицензий, а женская сборная, занявшая 11-е место также получила право заявить для участия в соревнованиях 5 спортсменок. При этом в одной дисциплине страна может выставить не более четырёх биатлонистов.

 Мужчины

 Женщины

 Смешанная эстафета

Бобслей

Бобслей 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга IBSF (англ. IBSF Ranking) по состоянию на 14 января 2018 года. По его результатам сборная Швейцарии завоевала по две олимпийские лицензии в мужских двойках и четвёрках и одну в женских двойках.

Мужчины

Женщины

Скелетон 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга IBSF (англ. IBSF Ranking) по состоянию на 14 января 2018 года. По его результатам сборная Швейцарии стала обладателем одной олимпийской квоты в мужском скелетоне, однако затем от неё отказалась, одновременно с этим получив в результате отказа сборной Нидерландов квоту в женской части соревнований.

Женщины

Кёрлинг 

В начале декабря национальная отборочная комиссия утвердила 11 кёрлингистов, которые примут участие в Олимпийских играх, большинство из которых являются дебютантами Игр. Женни Перре стала единственной кёрлингисткой, выступавшей в двух дисциплинах. Помимо участия в соревнованиях смешанных пар, она заняла место запасного в команде Сильваны Тиринзони.

Мужчины 

Олимпийскую лицензию в мужском кёрлинге сборная Швейцарии получила, заняв по результатам последних двух чемпионатов мира итоговое 5-е место.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+9).

Сессия 1, 14 февраля, 09:05

Сессия 3, 15 февраля, 14:05

Сессия 6, 17 февраля, 14:05

Сессия 9, 19 февраля, 14:05

Сессия 11, 20 февраля, 20:05

Сессия 2, 14 февраля, 20:05

Сессия 5, 16 февраля, 20:05

Сессия 7, 18 февраля, 9:05

Сессия 10, 20 февраля, 9:05

Тай-брейк
21 февраля, 9:05

Полуфинал
22 февраля, 20:05

Матч за 3-е место
23 февраля, 15:35

Итог: мужская сборная Швейцарии по кёрлингу по итогам олимпийского турнира стала обладателем бронзовых медалей.

Женщины 

Олимпийскую лицензию в женском кёрлинге сборная Швейцарии получила, заняв по результатам последних двух чемпионатов мира итоговое 3-е место.
Состав

Результаты
Время местное (UTC+9).

Сессия 1, 14 февраля, 14:05

Сессия 4, 16 февраля, 14:05

Сессия 7, 18 февраля, 14:05

Сессия 9, 19 февраля, 20:05

Сессия 12, 21 февраля, 20:05

Сессия 3, 15 февраля, 20:05

Сессия 5, 17 февраля, 9:05

Сессия 8, 19 февраля, 9:05

Сессия 11, 21 февраля, 9:05

Итог: женская сборная Швейцарии по кёрлингу заняла 8-е место.

Смешанные пары 
Соревнования среди смешанных пар дебютируют в программе зимних Олимпийских игр.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+9).

Сессия 1, 8 февраля, 9:05

Сессия 3, 9 февраля, 08:35

Сессия 5, 10 февраля, 09:05

Сессия 7, 11 февраля, 09:05

Сессия 2, 8 февраля, 20:05

Сессия 4, 9 февраля, 13:35

Сессия 6, 10 февраля, 20:05

Полуфинал
12 февраля, 20:05

Финал
13 февраля, 20:05

Итог: сборная Швейцарии по кёрлингу по итогам олимпийского турнира стала обладателем серебряных медалей.

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

По сравнению с прошлыми Играми в программе конькобежного спорта произошёл ряд изменений. Были добавлены соревнвнования в масс-старте, где спортсменам необходимо будет преодолеть 16 кругов, с тремя промежуточными финишами, набранные очки на которых помогут в распределении мест, начиная с 4-го. Также впервые с 1994 года конькобежцы будут бежать дистанцию 500 метров только один раз. Распределение квот происходило по итогам первых четырёх этапов Кубка мира. По их результатам был сформирован сводный квалификационный список, согласно которому сборная Швейцарии, оставшаяся без лицензий в конькобежном спорте на Играх 2014 года, стала обладателем олимпийских квот сразу на четырёх дистанциях. Олимпийские лицензии для страны принесли Ливио Венгер и Рамона Херди. 15 января национальная отборочная комиссия утвердила их для участия в Играх в Пхёнчхане.

Мужчины
 Индивидуальные гонки

 Масс-старт

Женщины
 Масс-старт

  Фигурное катание 

Последний раз сборная Швейцарии по фигурному катанию выступала на зимних Олимпийских играх в 2010 году. Большинство олимпийских лицензий на Игры 2018 года были распределены по результатам выступления спортсменов в рамках чемпионата мира 2017 года. По его результатам сборная Швейцарии не смогла завоевать олимпийских лицензий. Для получения недостающих олимпийских квот необходимо было успешно выступить на турнире Nebelhorn Trophy, где нужно было попасть в число 4-6 сильнейших в зависимости от дисциплины. По итогам трёх дней соревнований швейцарским спортсменам удалось завоевать лицензию в женском катании, благодаря третьему месту Алексии Пагании. 22 декабря Алексия была утверждена национальной отборочной комиссией для участия в Олимпийских играх.

 Лыжные виды спорта 

  Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории B в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Швейцарии завоевала максимально возможные 22 олимпийские лицензии.

Мужчины

Женщины

Командные соревнования
Командные соревнования в горнолыжном спорте дебютируют в программе Олимпийских игр. Состав сборной состоит из 4 спортсменов (2 мужчин и 2 женщин). Командный турнир проводится как параллельное соревнование с использованием ворот и флагов гигантского слалома. Победитель каждого индивидуального тура приносит 1 очко своей команде. При равном счёте каждая команда получает по одному очку. Если равный счёт имеет место в конце тура (2:2), команда с лучшим суммарным временем лучшей женщины и лучшего мужчины (или вторыми лучшими, если первые имеют равное время) выигрывает тур.

  Лыжное двоеборье 

Лыжное двоеборье остаётся единственной олимпийской дисциплиной в программе зимних Игр, в которой участвуют только мужчины. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. По итогам квалификационного отбора сборная Швейцарии завоевала одну олимпийскую лицензию.

Мужчины

  Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Швейцарии завоевала 11 олимпийских лицензий, а после перераспределения квот получила ещё две.

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Спринт

 Женщины
 Дистанционные гонки

 Спринт

  Прыжки с трамплина 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. По итогам квалификационного отбора сборная Швейцарии завоевала 4 олимпийские лицензии, но впоследствии от двух из них отказалась.

 Мужчины

  Сноуборд 

По сравнению с прошлыми Играми в программе соревнований произошёл ряд изменений. Вместо параллельного слалома были добавлены соревнования в биг-эйре. Во всех дисциплинах, за исключением мужского сноуборд-кросса, изменилось количество участников соревнований, был отменён полуфинальный раунд, а также в финалах фристайла спортсмены стали выполнять по три попытки. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для каждой дисциплины были установлены определённые условия, выполнив которые спортсмены могли претендовать на попадание в состав сборной для участия в Олимпийских играх. По итогам квалификационного отбора сборная Швейцарии завоевала 25 олимпийских лицензий. Больше, чем сборная Швейцарии олимпийских квот в сноуборде получила только американская сборная, на счету которой 26 олимпийских лицензий.

МужчиныФристайл

Сноуборд-кроссСлалом

Женщины
ФристайлСноуборд-кросс

Слалом

  Фристайл 

По сравнению с прошлыми Играми изменения произошли в хафпайпе и слоупстайле. Теперь в финалах этих дисциплин фристайлисты стали выполнять по три попытки, при этом итоговое положение спортсменов по-прежнему определяется по результату лучшей из них. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для каждой дисциплины были установлены определённые условия, выполнив которые спортсмены могли претендовать на попадание в состав сборной для участия в Олимпийских играх. По итогам квалификационного отбора сборная Швейцарии завоевала 20 олимпийских лицензий, а после перераспределения квот получила ещё две, отказавшись при этом от одной лицензии в женском слоупстайле.
Мужчины
 Могул и акробатика Парк и пайп

 Ски-кросс

Женщины
 Могул и акробатика

 Парк и пайп

 Ски-кросс

Санный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга Кубка мира FIL по состоянию на 1 января 2018 года. По его результатам сборная Швейцарии смогла завоевать две лицензии в женских соревнованиях, однако позднее отказалась от одной квоты.

 Женщины

Хоккей

Мужчины 

Первые 8 сборных в рейтинге IIHF после чемпионата мира 2015 года автоматически квалифицировались для участия в мужском олимпийском турнире. Сборная Швейцарии заняла в этом рейтинге 7-е место, в результате чего квалифицировалась в группу A олимпийского турнира. 22 января был оглашен состав мужской и женской сборных Швейцарии на Олимпийские игры. 29 января стало известно, что нападающий Йоэль Вермин не сможет принять участие в турнире из-за травмы, вместо него в команду вызван Грегори Хофманн.

Состав

Предварительный раунд
Группа A

Время местное (UTC+9).Квалификация плей-офф

Итог: мужская сборная Швейцарии по хоккею с шайбой по результатам олимпийского турнира заняла 10-е место

Женщины 

Состав

Предварительный раунд
 Группа B

Время местное (UTC+9).

 Четвертьфинал

 Полуфинал за 5-8-е места

 Матч за 5-е место

Итог: женская сборная Швейцарии по хоккею с шайбой по результатам олимпийского турнира заняла 5-е место

Примечания

Ссылки 
 Сборная Швейцарии на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года 
 Сборная Швейцарии на сайте Olympedia.org
 Национальный олимпийский комитет Швейцарии
 Состав сборной
 

Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2018 году